Сан Габријелито има више значења:

 Сан Габријелито (Тепекоакуилко де Трухано), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сан Габријелито (Тетипак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику